Immermann ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Immermann (1913–2000), deutsche Schauspielerin

 Johann Gottlieb Immermann (1707–1777), deutscher evangelischer Geistlicher und Pädagoge
 Karl Immermann (auch Carl Leberecht Immermann; 1796–1840), deutscher Schriftsteller, Lyriker und Dramatiker
 Udo Immermann (* 1935), deutscher Jurist, Politiker (CDU), 1. Syndikus der Handelskammer Bremen

Siehe auch:
 Immermann-Gesellschaft, Literaturkreis
 Immermann-Preis, Literaturpreis der Stadt Düsseldorf